Der Cook Islands Round Cup 2009 war die 39. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 16. Oktober 2009 und endete am 28. November 2009.

Titelverteidiger war Sokattack Nikao, die in diesem Jahr erneut gewinnen konnten.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte einmal gegen jedes andere Team, also insgesamt sechs Spiele und hatte einmal spielfrei. Insgesamt ergeben sich somit sieben Spieltage. Aufgrund des späten Starts der Saison wurde auf die Austragung der Rückrunde verzichtet.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2009
Fußballsaison 2009